Newfoundland má více významů:

Státy a území 
 Newfoundland – kanadský ostrov v Atlantiku
 Newfoundland a Labrador – kanadská provincie, do roku 2001 oficiálně nazývaná jako Newfoundland, neoficiálně se tak označuje dodnes
 Dominium Newfoundland – britské dominium existující v letech 1907–1949 (dnes Newfoundland a Labrador)
 Kolonie Newfoundland – britská kolonie existující v letech 1855–1907 (později Dominium Newfoundland)

Městské komunity 
 Newfoundland (New Jersey)
 Newfoundland (Pennsylvania)

Lodě 
 HMS Newfoundland – křižník Royal Navy
 SS Newfoundland

Ostatní 
 Novofundlandský pes

Rozcestníky - místopisné jméno